Jiří III. může být:

 Jiří III. (1738–1820) – britský král
 Jiří III. Břežský (1611–1664) – slezský kníže
 Jiří III. Drašković (asi 1560 – asi 1607) – chorvatský vojevůdce
 Jiří Sasko-Meiningenský (1892–1946) – německý vévoda